Плач:
 Плач — психофизиологический процесс у человека.
 Плач — степень покаяния в древней Христианской церкви.
 Плач — литературный жанр.
 Плач — один из подвидов сирвенты в поэзии трубадуров.
 «Плач» — британский телесериал 2018 года, экранизация одноимённого романа Хелен Фитцджеральд.

См. также 
 Оплакивание — обряд.